Shadow of a Doubt steht für:

 Shadow of a Doubt, Originaltitel von Im Schatten des Zweifels, US-amerikanischer Film von Alfred Hitchcock (1943)
 Shadow of a Doubt (Album), Musikalbum von Freddie Gibbs (2015)